Шапар — інша назва військового шафарі.
 Шапар Григорій Іванович — радянський військовик часів Другої світової війни